

Persone
 Angiolo Poggiali – artigiano fiorentino del XIX secolo
 Cristoforo Poggiali – bibliotecario, erudito ed ecclesiastico italiano
 Fabio Poggiali – attore, regista e docente italiano
 Gaetano Poggiali – editore e bibliografo italiano
 Giampiero Poggiali Berlinghieri – pittore e scultore italiano
 Giovanni Poggiali – attore teatrale, drammaturgo e musicista italiano
 Manuel Poggiali – pilota motociclistico e giocatore di calcio a 5 sammarinese
 Maurizio Poggiali – ufficiale italiano
 Mauro Poggiali – operatore ecologico della serie Il mostro di Firenze, interetato da Sergio Forconi
 Roberto Poggiali – ex ciclista su strada italiano
 Wilky Poggiali – tiratore italiano di tiro a segno

Altro
 39864 Poggiali – asteroide della fascia principale